Blaimberg ist der Ortsname von

 Blaimberg (Altfraunhofen), Ortsteil der Gemeinde Altfraunhofen, Landkreis Landshut, Bayern
 Blaimberg (Eching), Ortsteil der Gemeinde Eching, Landkreis Landshut, Bayern
 Blaimberg (Osterhofen), Ortsteil der Stadt Osterhofen, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Blaimberg (Vilshofen), Ortsteil der Stadt Vilshofen an der Donau, Landkreis Passau, Bayern